Panjalu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panjalu, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Panjalu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar